

Persone
 Aldo Nardin – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Dino Nardin – ex canottiere italiano
 Stelio Nardin – calciatore italiano

Altro
 Ulysse Nardin – società svizzera specializzata nella produzione di orologi di lusso